Долгоруков е руска фамилия.

Известни личности с тази фамилия:
 Алексей Долгоруков
 Василий Владимирович Долгоруков
 Василий Лукич Долгоруков
 Василий Михайлович Долгоруков-Кримски
 Григорий Долгоруков
 Екатерина Алексеевна Долгорукова
 Екатерина Михайловна Долгорукова
 Иван Долгоруков
 Михаил Долгоруков
 Павел Долгоруков
 Юрий Долгоруков